Sezon 2009/2010 jest 107. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 24 lipca 2009, a zakończył się w maju 2010. Liga liczyła 16 zespołów. Tytuł po raz kolejny obroniła drużyna .

Drużyny

Stadiony

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

18 bramek
  Nemanja Nikolić (FC Fehérvár / Rákóczi Kaposvár)

16 bramek
  Artjoms Rudņevs (Zalaegerszegi TE)

15 bramek
  André Alves (FC Fehérvár)

14 bramek
  Péter Kabát (Újpest FC)
  Adamo Coulibaly (Debreczyn VSC)

13 bramek
  János Lázok (Vasas SC / )
  Montvai Tibor (Kecskeméti TE)
  Darko Pavičević (Zalaegerszegi TE)

12 bramek	
  Tarmo Kink (Győri ETO)

11 bramek	 
  Attila Tököli (Paksi SE)
  Csordás Csaba (Kecskeméti TE)

10 bramek	 
  Péter Czvitkovics	(Debreczyn VSC)
  Fouad Bouguerra (Nyíregyháza) / (Spartacus Nyíregyháza)

Aktualizacja: 9 sierpnia 2010Źródło: adatbank.mlsz.hu MLSZ

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2009 na Węgrzech
2010 na Węgrzech